Chief (englisch für „Chef“) steht für:
 Chief, Stammesführer, siehe Häuptling
 Clan Chief, Oberhaupt eines schottischen Clans
 Chief, leitender Schiffsingenieur
 Chief Officer (Wirtschaft), Führungskraft
 Anrede für einen Chief Master Sergeant, Unteroffiziersdienstgrad der US-Luftwaffe
 Anrede für einen Chief Petty Officer, Unteroffiziersdienstgrad in den Seestreitkräften englischsprachiger Länder
 Anrede für einen Chief Superintendent (Deutsche Dienstorganisation), Führungskraft der ehemaligen Alliierten Dienstgruppen
 Aeronca 11 Chief, US-amerikanisches Flugzeug von Aeronca
 Aeronca 50 Chief, US-amerikanisches Flugzeug von Aeronca
 Pawnee Chief, US-amerikanischer Hubschrauber von Pawnee Aviation

im NRHP gelistete Objekte:
 Chief Agriculturist House, in Kolonia (Ponape), FM, ID-Nr. 76002200
 Chief Black Hawk Statue, in Lake View, Iowa, ID-Nr. 00000532
 Chief Joseph Battleground of the Bear's Paw, in Chinook, Montana, ID-Nr. 70000355
 Chief Joseph Memorial, in Nespelem, Washington, ID-Nr. 74001970
 Chief Kashakes House, in Saxman, Alaska, ID-Nr. 93000338
 Chief Lippert Fire Station, in Milwaukee, Wisconsin, ID-Nr. 88002007
 Chief Looking's Village site (32BL3), in Bismarck, North Dakota, ID-Nr. 78001990
 Chief Master at Arms House, in DeLand, Florida, ID-Nr. 02000003
 Chief Mountain Border Station and Quarters, in Babb, Montana, ID-Nr. 06000744
 Chief Ne-Kah-Wah-She-Tun-Kah Grave and Statue, in Fairfax, Oklahoma, ID-Nr. 79002012
 Chief Noonday Group Camp Historic District, in Bowens Mill, Michigan, ID-Nr. 96001481
 Chief Oshkosh Brewery, in Oshkosh, Wisconsin, ID-Nr. 82005125
 Chief Plenty Coups (Alek-Chea-Ahoosh) House, in Pryor, Montana, ID-Nr. 70000354
 Chief Richardville House and Miami Treaty Grounds, in Huntington, Indiana, ID-Nr. 85002446
 Chief Shakes Historic Site, in Wrangell, Alaska, ID-Nr. 70000918
 Chief Son-I-Hat's Whale House and Totems Historic District, in Kasaan, Alaska, ID-Nr. 02000627
 Chief Theatre, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 73002258
 Chief Wapello's Memorial Park, in Agency, Iowa, ID-Nr. 75000700
 Chief's House, in Swink, Oklahoma, ID-Nr. 71000660

Chiefs steht für:

Sportmannschaften:
 Chiefs, neuseeländische Rugby-Union-Mannschaft
 Exeter Chiefs, englische Rugby-Union-Mannschaft
 Kansas City Chiefs, US-amerikanische American-Football-Mannschaft
 Atlanta Chiefs, US-amerikanische Fußballmannschaft in der North American Soccer League
 Kaizer Chiefs, südafrikanischer Fußballverein

Sonstiges:
 Kaiser Chiefs, britische Band
 Chief Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Die Polizei-Chiefs von Delano (Originaltitel Chiefs), US-amerikanische Krimi-Miniserie (1983)

Siehe auch:

 Master Chief